Alain Bertrand (1946-), peintre français ;
 Alain Bertrand (1951-2020), homme politique français, maire socialiste de Mende ;
 Alain Bertrand (1958-2014), écrivain belge.